Black mamba – serpente velenoso
 Black Mamba – film del 1974 diretto da George Rowe
 Black Mamba – album di Mani Spinx del 2008
 Black Mamba – soprannome di Kobe Bryant, cestista statunitense
 Black Mamba – soprannome di Beatrix Kiddo, personaggio del film Kill Bill: Volume 1
 Mamba Nero (Black Mamba) – personaggio Marvel Comics
 Black mamba – nome usato per indicare una droga per uso ricreativo estratta dalla pianta Turnera diffusa.

Pagine correlate 

 Mamba nero (disambigua)